Буйки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Буйки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Буйки — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Буйки — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Буйки — деревня в Мядельском районе Минской области.

См. также 
 Буики (Buíque) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку